Воево́да ливонский (инфлянтский) — должностное лицо Речи Посполитой. Ливонское воеводство имело трёх сенаторов, которыми были: воевода инфлянтский, каштелян и епископ инфлянтские.

Источники 
 Józef Wolff, Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 1386—1795, Kraków 1885

!